Die SuperLiga 2012/13 war die siebte Saison der höchsten serbischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 11. August 2012 und endete am 26. Mai 2013.

Meister wurde Titelverteidiger Partizan Belgrad.

Mannschaften 
Die Kapazität der Stadien bezieht sich auf die Gesamtkapazität, denn nicht alle hier genannten Stadion haben nur Sitzplätze.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website der SuperLiga
 Tabelle auf soccerway.com
 Saison 2012/13 auf rsssf.org (englisch)

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012/13